Pagalu – dawna nazwa wyspy Annobón na Oceanie Atlantyckim
 Pagalu – dawna nazwa prowincji Annobón w Gwinei Równikowej
 Pagalu – dawna nazwa dystryktu Annobón w prowincji Annobón, w Gwinei Równikowej

Zobacz też 
 Annobón